В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Огайо ():
 Огайо — штат Западная Виргиния
 Огайо — штат Индиана
 Огайо — штат Кентукки